Amatitán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Amatitán (kommun), Jalisco, 
 Amatitán, Jalisco, 
 Amatitán, Puebla, Xochitlán de Vicente Suárez,